Albania – stato dell'Europa
 Albania – comune della Colombia nel Dipartimento di Caquetá
 Albania – comune della Colombia nel Dipartimento di La Guajira
 Albania – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
 Albània – nome storico di una regione della Transcaucasia orientale
 Albania – satrapia caucasica dell'Impero Sasanide
 Albania – toponimo europeo e mediterraneo
 Albania – antico nome dell'odierna Scozia
 Albania Veneta – nome storico degli antichi domini della Repubblica di Venezia in Dalmazia meridionale, Montenegro e Albania